

Patronyme 
 Hervé de Luze (1949-) est un monteur français.
 Hervé de Luze (1918-2005) est un général de division français.
 Hubert de Luze (1928-2004) est un auteur et éditeur français.

Toponymie 
 Luze est une commune française située dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Autres
 Cognac De Luze est une maison de cognac fondée en 1822 par Alfred de Luze; basée à Angeac-Champagne en Charente.
 Le château Paveil de Luze est une propriété viticole classée cru bourgeois en appellation margaux et bordeaux.